Melekeok (staat), een staat in Palau
Melekeok (stad), de hoofdstad van deze staat en van het land